Delphinus bezeichnet:
 eine Gattung der Delfine, siehe Delphinus (Gattung), mit dem Gemeinen Delfin (Delphinus delphis) und dem Langschnäuzigen Gemeinen Delfin (Delphinus capensis)
 Delphin (Sternbild), ein Sternbild